Ernest Cœurderoy (1825-1862) : docteur en médecine, homme politique, journaliste et écrivain français,
 Michel-Joseph de Cœurderoy,
 Marie Cœurderoy : journaliste à BFM TV.
 Famille Cœur-de-Roy